La Follette puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

  La Follette (Tennessee).
  La Follette (Wisconsin).